Бро́вцев — русская фамилия.

Известные носители 
 Бровцев, Вадим Владимирович (род. 1969) — государственный деятель Южной Осетии.
 Бровцев, Николай Михайлович (1915—1945) — Герой Советского Союза.
 Бровцев, Сергей Георгиевич (1920—1964) — Герой Советского Союза, заслуженный лётчик-испытатель СССР.

См. также 
 Бровцын